Заречненский сельский совет (укр. Зарічненська сільська рада) — топоним.

Известные значения:

  — входит в состав Тульчинского района Винницкой области Республики Украина.
 Заречненский сельский совет — входит в состав Высокопольского района Херсонской области Украины.
  — входит в состав Жидачовского района Львовской области Украины. 
 Заречненский сельский совет — административно-территориальная единица Крыма.
 Заречненский сельский совет — входит в состав Тростянецкого района Сумской области Украины.